Винебејго има више значења:
 Округ Винебејго (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Винебејго (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Винебејго (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Винебејго (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Винебејго (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Винебејго (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Винебејго (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама